Naselje u Srbiji:
 Voždovac, gradsko naselje u sastavu općine Voždovac, Grad Beograd

Općina u Srbiji:
 Voždovac (općina), gradska općina u sastavu Grada Beograda